Анатолий Филиппович Волков (род. 1 февраля или 8 марта 1948) — советский и российский теннисист и теннисный тренер, мастер спорта международного класса (1970) и заслуженный тренер СССР (1991). Двукратный чемпион СССР в мужском парном разряде, чемпион Европы среди любителей в мужском и смешанном парном разряде, капитан команд СССР и России в Кубке Федерации.

Спортивная карьера 

Игровая карьера
Анатолий Волков начал играть в теннис в семь лет, с 1955 года выступал за детское спортобщество «Спартак». В 1965 году выиграл чемпионат СССР среди юношей в парном разряде и на следующий год в составе молодёжной сборной СССР вышел в финал «Кубка Галеа» — командного юношеского первенства Европы.

На взрослом уровне Волков был трёхкратным победителем Спартакиад народов СССР в составе сборной команды Москвы и трёхкратным обладателем Кубка СССР в составе команды ЦСКА, за которую выступал с 1970 по 1981 год. Волков — чемпион СССР в мужском парном разряде 1969 и 1978 годов (соответственно с Сергеем Лихачёвым и Константином Пугаевым), четырёхкратный финалист чемпионатов СССР в мужских и смешанных парах, 14-кратный чемпион Москвы в разных разрядах (в том числе шесь раз в одиночном) и неоднократный победитель чемпионатов ВЦСПС, Всесоюзных зимних соревнований, зимнего и летнего Московских международных турниров и Спартакиад дружественных армий в разных разрядах.

Волков представлял СССР на выставочном олимпийском теннисном турнире в Мехико (1968, проиграл в четвертьфинале будущему победителю Рафаэлю Осуне) и любительских чемпионатах Европы, где завоевал золотые медали в мужских парах в 1969 году и в миксте — в 1979-м. На Универсиаде 1970 года он стал серебряным призёром в паре с Томасом Лейусом, а в 1975 году представлял СССР в матчах Кубка Дэвиса. Волков стал первым советским теннисистом, нанесшим поражение сопернику-профессионалу в открытом международном турнире, в 1968 году взяв верх над Фрэнком Седжменом в рамках Бекнэмского турнира со счётом 4-6, 6-4, 7-5. В 1970 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. В 2014 году имя Анатолия Волкова было включено в списки Зала российской теннисной славы.

Теннисист и тренер Виктор Янчук вспоминает:  О вязкой манере игры Волкова и его способности подолгу «качать» мяч с задней линии вспоминает и Шамиль Тарпищев, сыгравший с ним в 1972 году в Ташкенте матч протяжённостью более девяти часов (подробно о нём рассказывает книга Тарпищева «Самый долгий матч»).

Тренерская карьера
Анатолий Волков окончил ГЦОЛИФК и после завершения игровой карьеры занимается тренерской работой. С 1981 по 1988 год тренировал теннисную команду ЦСКА, с 1988 по 1993 год — главный тренер сборных Вооружённых сил СССР, а затем Российской Федерации. В 1983 году под руководством Волкова советская сборная девочек завоевала «Кубок Гельвеции» — юниорский аналог Кубка Федерации, а в 1986 и 1991 годах он занимал пост капитана сборной СССР в Кубке Федерации (в 1992 году — капитан только что созданной сборной России). Среди воспитанниц Волкова — Светлана Чернева (Пархоменко). В 1984 году ему присвоено звание заслуженного тренера РСФСР, а в 1991 году — заслуженного тренера СССР.

Примечания

Ссылки 
 
 

 
 Лауреаты 2013 года на сайте Зала российской теннисной славы

Теннисисты СССР
Чемпионы СССР по теннису
Мастера спорта СССР международного класса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Заслуженные тренеры СССР
Теннисные тренеры России
Зал российской теннисной славы